Weidenmühle ist der Name folgender Orte:
 Weidenmühle (Ansbach), Ortsteil der kreisfreien Stadt Ansbach, Bayern
 Weidenmühle (Birkenfeld), Ortsteil der Gemeinde Birkenfeld, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Weidenmühle (Bühlertann), Wohnplatz der Gemeinde Bühlertann, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Weidenmühle (Giebelstadt), Ortsteil des Marktes Giebelstadt, Landkreis Würzburg, Bayern
 Weidenmühle (Großlangheim), Ortsteil des Marktes Großlangheim, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Weidenmühle (Igensdorf), Ortsteil des Marktes Igensdorf, Landkreis Forchheim, Bayern
 Weidenmühle (Lichtenau), Ortsteil des Marktes Lichtenau, Landkreis Ansbach, Bayern
 Weidenmühle (Öhringen), Wohnplatz im zentralen Stadtteil von Öhringen im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Weidenmühle (Werbach), Wohnplatz der Gemeinde Werbach, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Weidenmühle (Willanzheim), historischer Ortsteil der Gemeinde Willanzheim, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Weidenmühle (Zeil am Main), Ortsteil der Stadt Zeil am Main, Landkreis Haßberge, Bayern

Siehe auch:
 Weidemolen
 Weidmühle